De TT van Assen 2015 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 27 juni 2015 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd, voor de laatste keer, traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
De race werd stilgelegd na een crash van Luis Salom in de eerste bocht van de race, die daarbij olie op het wegdek legde. De race werd herstart over 16 ronden.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Wereldkampioenschap wegrace 2015